Ferdinand af Østrig henviser til blandt andre:
 Ferdinand 1. (Tysk-romerske rige) 1503-1564, tysk-romersk kejser.
 Ferdinand 2. (Tysk-romerske rige) 1578-1637, tysk-romersk kejser.
 Ferdinand 1. af Østrig 1793-1875, østrigsk kejser.